Дрібна галька
 Ситець (тканина)